Rivière Garneau peut se référer à:

Hydronymes

Rivière Garneau (rivière Turgeon), un affluent de la rivière Turgeon (rivière Harricana), coulant dans le District de Cochrane en Ontario, puis dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), dans le Nord-du-Québec, au Québec.
Rivière Garneau (rivière Romaine), un affluent de la rivière Romaine, dans Lac-Jérôme (territoire non organisé), en Minganie, sur la Côte-Nord, au Québec.
Rivière Garneau Ouest, un affluent de la rivière Garneau (rivière Romaine), dans Lac-Jérôme (territoire non organisé), en Minganie, sur la Côte-Nord, au Québec.